L'expression rivière aux Chiens peut se référer à:

Toponymes

Rivière aux Chiens (Côte de Beaupré), une rivière de la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière aux Chiens (rivière des Mille Îles), une rivière de la région administrative des Les Laurentides, au Québec, au Canada.